Miejscowości w USA:
 Madelia – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan
Gminy w USA:
 Madelia (ang. Madelia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Watonwan